Новоивановка (), село,
Башиловский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320680503. Население по переписи 2001 г. составляет 60 (27/33 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новоивановка находится на правом берегу реки Самара, на противоположном берегу находятся сёла Башиловка и Луговое.
От реки село отделает километровая полоса озёр, болот, заливных лугов.

Происхождение названия 
На территории Украины 21 населённый пункт с названием Новоивановка.

История 
 1921 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Культура 
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 18 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района